Pyrenula är ett släkte av lavar. Pyrenula ingår i familjen Pyrenulaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyrenula